Калашник Олег Витальевич - украинский . Работает с декоративной живописью, скульптурой (миниатюра / садово-парковая) и станковой графикой. Член Национального Союза Художников Украины (2012). Член художественно-реставрационного объединения «Red Horse».

Биография 
Родился в городе Ахтырка Сумской области 22 февраля 1977 года. Окончил Харьковское художественное училище по специальности «художник-оформитель» (1998) и Харьковскую государственную академию дизайна и искусств по специальности «скульптура» (2004). Работы художника хранятся в музейных и частных коллекциях Украины, Германии, Франции, России, Португалии и США. Живет и работает в Харькове.

Выставки 
 2021 — Персональная выставка «Высота», г. Харьков, Художественная галерея имени Генриха Семирадского.
 2020 — Всеукраинское Биеннале, г. Киев.
 2011, 2013, 2017, 2018 — Фестиваль «ЛОМ», Россия, г. Екатеринбург.
 2018 — Персональная выставка «О взлетах и ​​падениях», г. Харьков, галерея «Каменный цветок».
 2017 — Групповая выставка «MUNDY CONTRARIA», г. Киев, галерея «М-17».
 2017 — Персональная выставка «Веселые картинки», г. Харьков, галерея «Вова-Таня».
 2016 — «ГагаринFest», г. Харьков.
 2015 — Групповая выставка «Рассказы для взрослых», г. Киев, Арсенал.
 2015 — «ГогольFest», г. Киев.
 2014 — Групповая выставка «Середина лета», г. Киев, галерея «Парсуна».
 2009 — Групповая выставка «Салат», г. Харьков, галерея «Маэстро».
 2008 — Биеннале молодежных проектов «Non-Stop Media IV», г. Харьков, Муниципальная галерея. Лауреат, диплом за лучшее концептуальное решение.
 2008 — V Internationale Biennial of Contemporary Medals, Сейшал, Португалия.
 2008 — Всеукраинская рождественская выставка, г. Харьков, Дом художника.
 2007 — Персональная выставка "Живопись. На Земле ", г. Харьков, Interationale Hours.
 2007 — Всеукраинская рождественская выставка, г. Киев, Дом художника.
 2007 — Областная Рождественская выставка, г. Харьков, Дом художника.
 2004 — Internationale Exhibition of Contemporary at the Former Mundet canteens Art medal world congress FIDEM XXIX 2004.
 2004 — Сейшал, Португалия.
 2004 — Фестиваль международных проектов «Non-Stop Media», г. Харьков, Муниципальная галерея.
 2003 — III Internationale Biennial of Contemporary Medals, Сейшал.
 2003 — Выставка скульптуры малых форм «KING SIZE», г. Харьков, галерея «Палитра».
 2002 — FIDEM, 28э Congres Internationale de la Midaille art (международный конгресс медального искусства), Франция, Париж.
 2002 — Проект «Больно дышать» в рамках Общегородской декады творческой молодежи, г. Харьков, Муниципальная галерея.
 2001 — Всеукраинская выставка посвященная 2000-летию Рождества Христова, г. Харьков, Дом художника.
 2001 — Персональная выставка живописи и скульптуры, г. Чернигов, Областной молодежный театр.
 2000 — XXVII FIDEM2000 Internationale medaillenkunst (Международное медальное искусство), Германия, Берлин, Веймар.
 2000 — Всеукраинская выставка посвященная Дню художника, г. Харьков, Дом художника.
 2000 — III выставка скульптуры «На границе тысячелетий», г. Харьков, Дом художника.
 2000 — Областная выставка до Рождества Христова, г. Харьков, Дом художника.
 1999 — Мост Чехия-Харьков. Выставка нежных русских художников, г. Харьков, галерея «Наоборот».

Ссылки 
 https://www.instagram.com/kalashnik.artist/
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015572377665
 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10400
 http://esu.com.ua/galleries.php?id=2565
 https://vimeo.com/192810904
 https://saycheese.com.ua/01-06-salon-kamennyj-cvetok-vystavka-olega-kalashnika/
 https://kyivnews.24tv.ua/ru/mir_kontrastov_v_kieve_otkroetsja_novatorskaja_vystavka_dlja_razmyshlenij_i_perezhivanij_n886761
 http://artb.top/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3/
 https://socrealizm.com.ua/gallery/artist/kalashnik-ov-1977

Члены Национального союза художников Украины
Персоналии:Харьков
Скульпторы Украины